Улица Герасименко — улицы в городах Российской Федерации, названные в честь разных людей с фамилией Герасименко.

 Улица Герасименко — улица в Элисте, названная в честь советского военачальника В. Ф. Герасименко (1900 — 1961);
 Улица Герасименко — улица в Томске, названная в честь красногвардейца П. Герасименко (? — 1918).

Примечания